Anonychomyrma — рід мурах підродини Dolichoderinae. Рід поширений у Австралії, Новій Гвінеї та Соломонових островах, один вид зустрічається у Малайзії та Індонезії. Представники роду утворюють колонії з від 500 до кількох десятків особин.

Види 

 Anonychomyrma anguliceps (Forel, 1901)
 Anonychomyrma angusta (Stitz, 1911)
 Anonychomyrma arcadia (Forel, 1915)
 Anonychomyrma biconvexa (Santschi, 1928)
 Anonychomyrma dimorpha (Viehmeyer, 1912)
 Anonychomyrma extensa (Emery, 1887)
 Anonychomyrma fornicata (Emery, 1914)
 Anonychomyrma froggatti (Forel, 1902)
 Anonychomyrma gigantea (Donisthorpe, 1943)
 Anonychomyrma gilberti (Forel, 1902)
 Anonychomyrma glabrata (Smith, 1857)
 Anonychomyrma incisa (Stitz, 1932)
 Anonychomyrma itinerans (Lowne, 1865)
 Anonychomyrma longicapitata (Donisthorpe, 1947)
 Anonychomyrma longiceps (Forel, 1907)
 Anonychomyrma malandana (Forel, 1915)
 Anonychomyrma minuta (Donisthorpe, 1943)
 Anonychomyrma murina (Emery, 1911)
 Anonychomyrma myrmex Donisthorpe, 1947
 Anonychomyrma nitidiceps (André, 1896)
 Anonychomyrma polita (Stitz, 1912)
 Anonychomyrma procidua (Erichson, 1842)
 Anonychomyrma purpurescens (Lowne, 1865)
 Anonychomyrma scrutator (Smith, 1859)
 Anonychomyrma sellata (Stitz, 1911)
 Anonychomyrma tigris (Stitz, 1912)

Примітки 

Роди перетинчастокрилих
Мурашки